О’Ко́ннор () — английская фамилия ирландского происхождения (); также топоним.

Фамилия 
 О’Коннор, Артур (1763—1852) — ирландский политик, деятель ирландского национально-освободительного движения.
 О’Коннор, Бен (род. 1995) — австралийский велогонщик.
 О’Коннор, Брайан Дэниел (род. 1946) — американский астронавт.
 О’Коннор, Бриджет (1961—2010) — английская писательница и сценарист.
 О’Коннор, Гарри (род. 1983) — шотландский футболист.
 О’Коннор, Гэвин (род. 1964) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.
 О’Коннор, Деррик (1941—2018) — британский актёр.
 О’Коннор, Джеймс (род. 1979) — ирландский футболист и тренер.
 О’Коннор, Джеймс Артур (1792—1841) — ирландский художник.
 О’Коннор, Дональд (1925—2003) — американский актёр, режиссёр, продюсер.
 О’Коннор, Джо (род. 1995) — британский снукерист.
 О’Коннор, Джош (род. 1990) — британский актёр.
 
 О’Коннор, Кэрролл (1924—2001) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
 О’Коннор, Ли (род. 2000) — ирландский футболист.
 О’Коннор, Майкл (род. 1965) — британский художник по костюмам.
 О’Коннор, Марк (род. 1961) — американский скрипач, гитарист и композитор.
 О’Коннор, Поди (род. 1997) — ирландский футболист.
 
 О’Коннор, Рене (род. 1971) — американская актриса.
 О’Коннор, Ричард (1889—1981) — британский генерал Второй мировой войны.
 О’Конор, Родерик (1860—1940) — ирландский художник.
 О’Коннор, Сандра Дэй (род. 1930) — американский юрист, первая женщина-судья Верховного суда США.
 О’Коннор, Стефан (род. 1997) — английский футболист.
 О’Коннор, Стивен (род. 1972) — ирландский снукерист.
 О’Коннор, Сьюзан (род. 1977) — канадская кёрлингистка.
 О’Коннор, Тим (1927—2018) — американский актёр.
 О’Коннор, Тимоти Эдвард (род. 19??) — американский историк-славист.
 О’Коннор, Уильям (1864—1939) — американский фехтовальщик.
 О’Коннор, Фергюс (1796—1855) — ирландский адвокат, один из лидеров чартистов.
 О’Коннор, Фланнери (1925—1964) — американская писательница.
 Премия Фланнери О’Коннор за короткий рассказ — ежегодная американская литературная премия.
 О’Коннор, Фрэнсис (род. 1967) — австралийская актриса.
 О’Коннор, Хэйзел (род. 1955) — английская певица, автор песен и актриса.
 О’Коннор, Шивон-Мари (род. 1995) — британская пловчиха.
 О’Коннор, Шимус (род. 1997) — ирландский сноубордист.
 О’Коннор, Шинейд (род. 1966) — ирландская певица и композитор.
 О’Коннор, Эрин (род. 1978) — английская фотомодель, актриса, телеведущая.

Составная фамилия 
 Йелич-О’Коннор, Элла (род. 1996) — новозеландская певица, известная под псевдонимом Лорд.
 Мёрфи-О’Коннор, Кормак (1932—2017) — английский кардинал.

Топоним 
 О’Коннор — река в Канаде, впадает в реку Татшеншини.
 О’Коннор — район города Канберра, Австралия.
 О’Коннор-стрит — улица в центральной части города Оттава, Канада.

См. также 
 Коннор